Фабиан Андрес Кастильо Санчес (; род. 17 июня 1992 года, Кали, Колумбия) — колумбийский футболист, нападающий мексиканского клуба «Тихуана», выступающий на правах аренды за «Коло-Коло» и сборной Колумбии по футболу.

В июле 2015 года Кастильо получил грин-карту и перестал быть легионером в MLS.

Клубная карьера 

Кастильо — воспитанник клуба «Депортиво Кали». 7 февраля 2010 года в матче против «Мильонариос» он дебютировал в Кубке Мустанга. 19 июля в поединке против «Депортес Толима» он забил свой первый гол за новый клуб. В своём первом сезоне Кастильо помог команде завоевать Кубок Колумбии.

В начале 2011 года Фабиан перешёл в американский «Даллас». Контракт был подписан на 3 года, сумма трансфера составила 800 тыс. долларов. 27 марта в матче против «Сан-Хосе Эртквейкс» Кастильо дебютировал в MLS. 2 мая в поединке против «Лос-Анджелес Гэлакси» Фабиан забил свой первый гол за «Даллас».

Летом 2016 года Кастильо перешёл в турецкий «Трабзонспор». 20 августа в матче против «Касымпаши» он дебютировал в турецкой Суперлиге.

Международная карьера 
В 2009 году Фабиан занял четвёртое место на юношескоом чемпионате мира в Нигерии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Нидерландов, Ирана, Аргентины, Турции и Испании.

В 2011 году Кастильо поехал в Перу на молодёжный чемпионат Южной Америки. На турнире он сыграл в матчах против команд Чили, Аргентины, Парагвая, Уругвая, Боливии и дважды против Эквадора и Бразилии.

Летом того же года Кристиан принял участие в домашнем молодёжном чемпионате мира. На турнире он сыграл в матчах против команд Мали и Мексики.

9 сентября 2015 года в товарищеском матче против сборной Перу Фабиан дебютировал за сборную Колумбии, заменив во втором тайме Карлоса Бакку.

Достижения 

Командные

 «Депортиво Кали»
 Обладатель Кубка Колумбии — 2010

Личные

 Символическая сборная MLS — 2015

Примечания

Ссылки 
 
 MLS player profile 
 Profile bdfa.com 
 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Даллас»
Игроки ФК «Тихуана»
Игроки ФК «Трабзонспор»